Il doppio dell'Acura Classic 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Kim Clijsters e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma la Clijsters non ha partecipato.

Solo la Sugiyama ha partecipato in coppia con  Shinobu Asagoe, ma ha perso nel 1º turno contro Amélie Mauresmo e Mary Pierce.

Cara Black e Rennae Stubbs hanno battuto in finale 4–6, 6–1, 6–4, Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (campionesse)
  Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
  Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (semifinali)

  Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (semifinali)
  Émilie Loit /  Nicole Pratt (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn /  María Vento-Kabchi (secondo turno)
  Eléni Daniilídou /  Liezel Huber (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2004